Nicolas Boileau (1636 - 1711), Frans schrijver
 Boileau (Canada), een gemeente in de Canadese provincie Quebec
 Boileau (premetrostation), een premetrostation in Brussel
 Armand Boileau (1916 - 2004), een Luikse taalkundige
 Boileau-Narcejac, gezamenlijk pseudoniem van Pierre Boileau en Pierre Ayraud